Бродовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Бродовка — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Бродовка — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Бродовка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Бродовка — река, протекает в Свердловской области.